Winogradow bzw. Vinogradov steht für:

 Winogradow, westukrainische Stadt, siehe Wynohradiw
 Admiral Vinogradov, russisches Kriegsschiff
 Mons Vinogradov, Berg auf dem Erdmond

Winogradow (weibliche Form Winogradowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Kornelijewitsch Winogradow (1888–1946), russischer Schriftsteller
 Askold Iwanowitsch Winogradow (1929–2006), russischer Mathematiker
 Boris Stepanowitsch Winogradow (1891–1958), russischer Zoologe
 Dmitri Iwanowitsch Winogradow (1720–1758), russischer Wissenschaftler, Erfinder des russischen Hartporzellans

 Georgi Pawlowitsch Winogradow (1908–1980), russischer Sänger
 Iwan Matwejewitsch Winogradow (1891–1983), russischer Mathematiker
 Jekaterina Gennadjewna Winogradowa (* 1977), weißrussisch-US-amerikanisch-armenische Biathletin
 Jelena Winogradowa (* 1964), russische Sprinterin

 Sergei Arsenjewitsch Winogradow (1869–1938), russischer Maler
 Swetlana Olegowna Winogradowa (* 1987), russische Snowboarderin
 Walentina Alexejewna Winogradowa (1943–2002), sowjetisch-russische Volleyballnationalspielerin
 Wassili Iwanowitsch Winogradow (1895–1967), russischer General
 Wiktor Wladimirowitsch Winogradow (1895–1969), russischer Linguist und Literaturkritiker